Eriophyidae — семейство клещей из надсемейства четырёхногих (Eriophyoidea) отряда Trombidiformes. Более 3700 видов. Среди них опасные вредители лесных и культурных растений (грушевый клещ, яблоневый галловый клещ, побеговый сливовый, виноградный и другие клещи). Высасывая соки, они вызывают деформацию тканей и образование галлов, некоторые переносят вирусы растений. Микроскопического размера клещи (0,1—0,3 мм), форма тела червеобразная или веретенообразная. Имеют только 4 ноги (задние две пары редуцированы).
Вид Abacarus hystrix является мельчайшим в мире представителем всего класса паукообразных (и одним из мельчайших видов типа членистоногие в целом) — их длина от 0,125 до 0,250 мм.

Классификация 
Более 270 родов и 3700 видов.
 Подсемейство Aberoptinae
 
 
 Подсемейство Ashieldophyinae
 
 
 Подсемейство Cecidophyinae
 Триба Cecidophyini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Colomerini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Eriophyinae
 Триба Aceriini
 Роды: Acalitus — Aceria — Acerimina — Cymoptus — Mangalaus — Notaceria — Ramaculus
 Триба Eriophyini
 Роды: Asetilobus — Eriophyes
 Подсемейство Nothopodinae
 Триба Colopodacini
 Роды: Adenocolus — Apontella — Calliparus — Colopodacus — Juxtacolopodacus — Kuangella — Paracolopodacus — Taicolopodacus — Thaicesa
 Триба Nothopodini
 Роды: Anothopoda — Chonburinus — Cosella — Disella — Floracarus — Neocosella — Nonthaburinus — Nothopoda — Pangacarus — Siamphyes — Surapoda
 Подсемейство Phyllocoptinae
 Триба Acaricalini
 Роды: Acaphylla — Acaphyllisa — Acaricalus — Cymeda — Dichopelmus — Litaculus — Tumescoptes
 Триба Anthocoptini
 Роды: Abacarus — Aculochetus — Aculodes — Aculops — Aculus — Anthocoptus — Indotegolophus — Nothacus — Rectalox — Sinacus — Tegolophus — Tetra — Vittacus
 Триба Calacarini
 Роды: Calacarus — Neopentamerus
 Триба Phyllocoptini
 Роды: Acarelliptus — Acritonotus — Adenoptus — Aequsomatus — Arectus — Calepitrimerus — Callyntrotus — Criotacus — Cupacarus — Epitrimerus — Fujianacarus — Gilarovella — Hainanarus — Keiferella — Leipothrix — Monochetus — Neometaculus — Phyllocoptes — Phyllocoptruta — Platyphytoptus — Prominens — Rhombacus — Tumoris — Vasates — Xinglongarus
 Триба Tegonotini
 Роды: Asetidicrothrix — Dicrothrix — Gongella — Neoshevtchenkella — Parategonotus — Phyllocoptacus — Scolotosus — Shevtchenkella — Spinaetergum — Tegonotus — Tegophyes

См. также 
 Aceria anthocoptes
 Aceria ilicis

Примечания

Литература 
 Четвериков Ф. Е. Четырехногие клещи (Acari, Eriophyoidea) с Осоковых (сем. Cyperaceae L.) Европейской части России и сопредельных территорий. Автореф. дисс. на соиск. степ. канд. биол. наук. — , 2008. — 237 с.

Ссылки 
 Biolib.cz.
 Fauna Europaea.

Четырёхногие клещи
Семейства паукообразных